Markus Müller (ur. 17 lipca 2002 w Sankt Veit an der Glan) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SG Klagenfurt. Medalista mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS zadebiutował w grudniu 2018 w konkursie Alpen Cupu w Villach. W październiku 2019 w tej samej miejscowości zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 35. miejsce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w lutym 2020, zajmując dwukrotnie 10. lokatę w Villach. W sierpniu 2020 zadebiutował w letniej edycji Pucharu Kontynentalnego, zajmując 21. miejsce w Wiśle. W sezonie 2020/2021 zwyciężył w klasyfikacji generalnej cyklu Alpen Cup.

29 stycznia 2022 w swoim pierwszym starcie w Pucharze Świata zajął 17. miejsce w jednoseryjnym konkursie w Willingen, zdobywając tym samym punkty tego cyklu, a dzień później był 13. – były to jego dwa jedyne występy w zawodach tego cyklu w sezonie 2021/2022. W marcu 2022 w Zakopanem wystartował na mistrzostwach świata juniorów, gdzie zdobył brązowy medal w rywalizacji indywidualnej oraz złoty drużynowo.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Müllera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 22 stycznia 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2002
Ludzie urodzeni w Sankt Veit an der Glan